João Carlos de Araújo (Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1943), mais conhecido como Zorba Devagar, é um compositor e cantor brasileiro.

Obras 
 Adeus Tristeza
 Ainda Que Tarde (com Paulo Giorgio)
 Coração Oprimido (com Walter Alfaiate)
 Devagar, Devagarinho
 E a Vida Continua
 Que Trabalho É Esse?
 Terremoto

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)